Corrèsa  o Corrèze  és un municipi del sud-oest de França, al departament de la Corresa, regió de la Nova Aquitània.

Administració

Personatges il·lustres 
 Joan-Baptista Chèza, escriptor occità.

Referències 

Municipis de la Corresa